Interstate 210 bezeichnet:

Interstate 210 (Kalifornien)
Interstate 210 (Louisiana)